U2 har flere betydninger:

 U2 – Irsk rockband
 Lockheed U-2 – Amerikansk overvågningsfly
 U2 (Berlins undergrundsbane) – linje i Berlins U-Bahn